Марија Шарапова је освојила турнир. У финалу је победила Сару Ерани са 6:3, 6:2.

Носиоци
{{columns-list|2|
 Викторија Азаренка '' (четврто коло)
 Марија Шарапова (победница)
 Агњешка Радвањска (треће коло)
 Петра Квитова (полуфинале)
 Серена Вилијамс (прво коло)
 Саманта Стосур (полуфинале)
 Ли На (четврто коло)
 Марион Бартоли (друго коло)
 Каролина Возњацки (треће коло)
 Анџелик Кербер (четвртфинале)
 Вера Звонарјова (одустала пре почетка турнира)
 Забине Лизики (прво коло)
 Ана Ивановић (треће коло)
 Франческа Скјавоне (треће коло)
 Доминика Цибулкова (четвртфинале)
 Марија Кириленко (друго коло)
 Роберта Винчи (прво коло)
 Флавија Пенета (треће коло)
 Јелена Јанковић (друго коло)
 Луција Шафаржова (друго коло)
 Сара Ерани (финале)
 Анастасија Пављученкова  (треће коло)
 Каја Канепи (четвртфинале)
 Петра Цетковска (друго коло)
 Јулија Гергес (треће коло)
 Светлана Кузњецова (четврто коло)
 Нађа Петрова (треће коло)
 Пенг Шуај (треће коло)
 Анабел Медина Гаригес (треће коло)
 Мона Бартел (прво коло)
 Џенг Ђе (друго коло)
 Моника Никулеску (прво коло)
}}

Жреб

Завршница

| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1=21
| RD3-team1= Сара Ерани
| RD3-score1-1=3
| RD3-score1-2=2
| RD3-score1-3=
| RD3-seed2=2
| RD3-team2=
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= В. Азаренка
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=64
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=15
| RD4-team02=
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=7
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06=  К. Ферстен
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=5

| RD2-seed07=
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=4
| RD2-team08= П. Квитова
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=14
| RD3-team01= Ф. Скјавоне
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=
| RD3-team02=

Група 7
{{Тенис-16 играча и 3 сета
|RD1=Прво коло
|RD2=Друго коло
|RD3=Треће коло
|RD4=Четврто коло
|RD1-seed01=5
|RD1-team01= С. Вилијамс
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=65
|RD1-score01-3=3
|RD1-seed02=
|RD1-team02= В. Разано
|RD1-score02-1=4
|RD1-score02-2=77
|RD1-score02-3=6

|RD1-seed03=
|RD1-team03= А. Рус
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=4
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= Џ. Хамптон
|RD1-score04-1=4
|RD1-score04-2=3r
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= Ј. Веснина
|RD1-score05-1=2
|RD1-score05-2=4
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=Q
|RD1-team06= Х. Вотсон
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= Л. Храдецка
|RD1-score07-1=61
|RD1-score07-2=4
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=25
|RD1-team08= Ј. Гергес
|RD1-score08-1=77
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=23
|RD1-team09= К. Канепи
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= А. Панова
|RD1-score10-1=3
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= И-К. Бегу
|RD1-score11-1=7
|RD1-score11-2=5
|RD1-score11-3=6
|RD1-seed12=WC
|RD1-team12= А. Резај
|RD1-score12-1=5
|RD1-score12-2=7
|RD1-score12-3=2

|RD1-seed13=
|RD1-team13= Ј. Гајдошова
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=4
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14=
|RD1-score14-1=3
|RD1-score14-2=1r
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=
|RD1-team15= Е. Данилиду
|RD1-score15-1=0
|RD1-score15-2=1
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=9
|RD1-team16= К. Возњацки
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=
|RD2-team01= В. Разано
|RD2-score01-1=3
|RD2-score01-2=63
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= А. Рус
|RD2-score02-1=6
|RD2-score02-2=77
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=Q
|RD2-team03= Х. Вотсон
|RD2-score03-1=3
|RD2-score03-2=4
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=25
|RD2-team04= Ј. Гергес
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=23
|RD2-team05= К. Канепи
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2='''6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= И-К. Бегу
|RD2-score06-1=4
|RD2-score06-2=1
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07=
|RD2-score07-1=1
|RD2-score07-2=4
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=9
|RD2-team08={{Nowrap| К. Возњацки}}
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=
|RD3-team01= А. Рус
|RD3-score01-1=77
|RD3-score01-2=2
|RD3-score01-3=6
|RD3-seed02=25
|RD3-team02= Ј. Гергес
|RD3-score02-1=65
|RD3-score02-2=6
|RD3-score02-3=2

|RD3-seed03=23
|RD3-team03= К. Канепи
|RD3-score03-1=6
|RD3-score03-2=63
|RD3-score03-3=6
|RD3-seed04=9
|RD3-team04=
|RD3-score04-1=1
|RD3-score04-2=77
|RD3-score04-3=3

|RD4-seed01=
|RD4-team01= А. Рус
|RD4-score01-1=1
|RD4-score01-2=6
|RD4-score01-3=0
|RD4-seed02=23
|RD4-team02=

Група 8
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло
| RD1-seed01=16
| RD1-team01= М. Кириленко
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= В. Ларијер
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= К. Закопалова
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Л. Цуренко
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Е. Киотавонг
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= М. Цинк
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2='''6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Г. Арн
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=22
| RD1-team08={{nowrap| А. Пављученкова}}
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=28
| RD1-team09= Ш. Пенг
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Т. Пашек
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= М. Ераковић
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12=

Спољашње везе
Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Француске у тенису — жене појединачно
Отворено првенство Француске у тенису 2012.